Himmelfarb ou Himelfarb est un nom propre germanique. Himmelfarb est un mot allemand qui signifie « couleur du ciel ». Il peut faire référence à :

Patronyme

Himmelfarb 
 , connu comme Doctor Dread (1954-), producteur américain de reggae ;
 Gertrude Himmelfarb (1922-2019), historienne américaine ;
  (1985-), écrivain allemand ;
  (1900-1982), connu comme George Him, designer polonais et britannique  
  (1946-), peintre et sculpteur américain ;
  (1918-2006), sociographe américain.

Himelfarb 
  (1947-), haut fonctionnaire et universitaire canadien ;
  (décédé vers 1943), militant polonais de la résistance juive dans le ghetto de Varsovie ;
 Eric Himelfarb (1983-), joueur canadien de hockey sur glace.

Littérature 
 Himmelfarb, roman allemand de Michael Krüger publié en 1994.

Divers 
 , bibliothèque des sciences de la santé de l'École de médecine et de sciences de la santé de l'Université George Washington, à Washington aux États-Unis ;
 , lycée religieux sioniste pour garçons à Jérusalem en Israël.

Références 

Patronyme allemand